Arloth ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Arloth (* 1958), deutscher Jurist und Amtschef in Bayern
 Horst Arloth (1925–2018), deutscher Drucker und Hochschullehrer